Карлсбад — Марианске-Лазне 1948 — 5-й международный шахматный турнир, первая половина проходила с 6 июня по 3 июля в Карловых Варах, вторая — с 21 по 3 июля состоялась в Марианске-Лазне.

Для Я. Фолтыса, победа на этом турнире, была его высшим спортивным достижением.

Таблица

Литература

Ссылки 
 Партии турнира на сайте PgnMentor.com

1948 год в шахматах
Карлсбад (шахматный турнир)
Июнь 1948 года
Июль 1948 года
Спорт в Чехословакии в 1948 году
Международные соревнования по шахматам в Чехословакии